hrabstwo Forsyth (ang. Forsyth County) w USA, w stanie Georgia
 hrabstwo Forsyth (ang. Forsyth County) w USA, w stanie Karolina Północna